Herings ist

ein Familienname:
 Rolf Herings (1940–2017), deutscher Leichtathlet und Fußballtrainer

ein Ortsname:
 Herings (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Hering